Az 1948. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 5-én rendezték Suvrettán. Az aranyérmet az amerikai Gretchen Fraser nyerte meg.  A Magyarországot képviselő Iglóiné Eleőd Anikó a 22. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1948. évi téli olimpiai játékokon